Чемпионат Фарерских островов по футболу 2021 — 79-й сезон главного футбольного первенства Фарерских островов. Проходит с 6 марта по 7 ноября 2021 года.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвует 10 клубов. Они сыграют между собой трёхкруговой турнир (27 туров).

Еврокубковая квота 
Чемпион Фарерских островов стартует в Лиге чемпионов УЕФА с первого квалификационного раунда.

В Лиге конференций Фарерские острова представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все три фарерские команды стартуют в Лиге конференций с 1-го квалификационного раунда.

Клубы — участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Фарерских островов на soccerway

Чемпионат Фарерских островов по футболу
Фарерские острова
2020-е годы на Фарерских островах